Уст:

 Уст — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент коммуны — Арьеж. 
 Уст — кантон во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи, департамент Арьеж.